Der AC Léopards ist ein kongolesischer Fußballverein aus der Stadt Dolisie, Niari Department. Er trägt seine Heimspiele im Stade Denis Sassou Nguesso aus.

Der Verein wurde 1953 gegründet und spielte die meiste Zeit in unteren Ligen. Erst Mitte der 2000er Jahre stieg die Mannschaft in die Ligue 1 auf. Dort etablierte sich der Klub und konnte sich zu einer Spitzenmannschaft entwickeln. Der größte Erfolg war 2012 der Gewinn des CAF Confederation Cup. Dazu kommen bisher drei nationale Meistertitel (2012, 2013, 2016) sowie bisher fünf nationale Pokalsiege (2009, 2010, 2011, 2013, 2016).

Statistik in den CAF-Wettbewerben

Weblinks 
 http://web.archive.org/web/20130506074422/http://www.acleopards.com
 http://www.national-football-teams.com/club/11659/2017_2/Ac_Leopard_Dolisie.html

Fußballverein aus der Republik Kongo
Niari